Кихира (, ) — японская фамилия.

Известные носители 
 Кихира, Мицунори — японский игрок в американский футбол, серебряный (2007) и бронзовый (2011) медалист Чемпионата мира.
 Кихира, Рика (род. 2002) — японская фигуристка.
  (1928—2015) — японский политик, член Палаты советников (1989—1995).

См. также